Division I i ishockey 1964-65 var den 44. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 41. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien om mesterskabet, som siden de foregående sæson var blevet udvidet fra en enkeltturnering til en dobbeltturnering alle-mod-alle for de otte hold. De fire lavest placerede hold i hver pulje spillede videre i Kvalifikationsserien om at undgå de fire nedrykningspladser til Division II. Også Kvalifikationsseriens format var blevet lavet om siden sidste sæson, idet holdene nu var inddelt i to regionale puljer med fire hold i hver, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og hvor de to lavest placerede hold i hver pulje rykkede ned.

Mesterskabet blev vundet af Västra Frölunda IF, som blev svenske mestre for første gang, og som samtidig blev den første klub fra landsdelen Götaland, der vandt mesterskabet. Klubben havde kvalificeret sig til SM-serien som vinder af Division I Syd og vandt 12 af sine 14 kampe i mesterskabsslutspillet. Sølvmedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Brynäs IF, der var blevet nr. 2 i Division I Syd, og som sluttede SM-serien to point efter mestrene. Dermed vandt klubben SM-medaljer for anden gang i alt og anden sæson i træk. Bronzemedaljerne blev vundet af AIK på bedre målforskel (+2) end Leksands IF (−6), på trods af at holdet kun havde vundet seks og tabt syv kampe i SM-serien. AIK havde kvalificeret sig til slutspillet ved at slutte på fjerdepladsen i Division I Nord og vandt SM-medaljer for 19. gang men for første gang siden 1951.

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de fire lavest placerede hold spillede videre i nedrykningsspillet, Kvalifikationsserien.

Division I Nord

Division I Syd

Kvalifikationsserien 

Kvalifikationsserien havde deltagelse af de fire nederst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse, som spillede videre i de samme regionalt opdelte puljer med fire hold i hver. I hver pulje spillede de fire hold en dobbeltturnering alle-mod-alle om at undgå to nedrykningspladser til Division II. Resultaterne af de indbydes kampe fra grundspillet blev regnet med i stillingen i Kvalifikationsserien.

Kvalifikationsserien Nord

Kvalifikationsserien Syd

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet.

Spillere 

Västra Frölunda IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Kjell Adrian (1. SM-titel)
 Gert Blomé (2. SM-titel, den første titel blev vundet for Gävle Godtemplare IK)
 Göte Boström (1. SM-titel)
 Ingemar Caris (1. SM-titel)
 Kjell Ove Gustafsson (1. SM-titel)
 Göte Hansson (1. SM-titel)
 Leif Henriksson (1. SM-titel)
 Kjell Jönsson (1. SM-titel)
 Arne Carlsson (1. SM-titel)
 Lars Erik Lundvall (2. SM-titel, den første titel blev vundet for Södertälje SK)
 Jan Olsén (1. SM-titel)
 Eine Olsson (1. SM-titel)
 Roger Olsson (1. SM-titel)
 Kjell-Ronnie Pettersson (1. SM-titel)
 Ronald Pettersson (2. SM-titel, den første titel blev vundet for Södertälje SK)
 Owe Sterner (1. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1964/65  
 Ishockeytabeller - 1964-65  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1964/65  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1964/65

Noter 

1964-65
1964-65
Ishockey i 1964
Ishockey i 1965